Георгиевская церковь — утраченный православный храм в историческом центре Нижнего Новгорода. По имени церкви были названы угловая башня Нижегородского кремля и съезд к Волге.

Деревянная Георгиевская церковь выстроена около середины XVI века и располагалась на территории Волжского откоса, который входил в состав Верхнего посада и располагался в границах укреплений Малого острога (в месте его выхода к откосу реки Волги) средневекового Нижнего Новгорода.

В 1930-х годах церковь была уничтожена, а на её месте построена гостиница «Россия» («Волжский откос»), которую снесли весной 2020 года. После этого на месте храма началось возведение элитного жилого комплекса.

История 

Георгиевская церковь построена в дереве впервые, предположительно, в конце XV — начале XVI веков, напротив стен Нижегородского кремля. Предположительно, облик храма можно видеть на гравюрах немецкого путешественника Адама Олеария, который побывал в Нижнем Новгороде в 1636 и 1639 годах. На гравюрах изображён высокий деревянный храм. Церковь впервые упоминается в Сотной грамоте 1621—1622 годов как деревянная и уже тогда ветхая. По данным архимандрита Макария (Миролюбова), основана она в XV веке.

В камне церковь была заложена в 1700 году и отстроена к 1702 году, при митрополите Исайе. Быстрое строительство храма объяснялось участием в финансировании работ известного нижегородского купца Ивана Пушникова. Церковь была примечательна благодаря своей замечательной архитектуре: состояла из четырёх ярусов (на двух четырёхугольниках два восьмигранника, переходившие в подглавную «шейку»). Была украшена мелким орнаментом белого камня, имитирующим кружево. Рядом была выстроена колокольня в том же стиле. В здании соединились несколько архитектурных направлений своего времени: петровское барокко, нарышкинское барокко и флорентийские мотивы.

Главный престол был посвящён великомученику Георгию, а предельные (в трапезной): правый — во имя Святого Иоанна Златоуста, левый — во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Святыней храма была знаменитая чудотворная икона Смоленская Божией Матери — Одигитрии, по преданию, относившаяся к XV веку и спасшая город в 1655 году от моровой язвы.

С 1894 по 1906 год настоятелем храма служил Николай Иванович Сахаров, почётный гражданин Нижнего Новгорода, прадед академика Андрея Сахарова.

Приходу принадлежал каменный двухэтажный дом на земле, подаренной купцом Л. М. Коштевым в 1859 году. При церкви не было ни школы, ни богадельни. Приход к 1916 году состоял всего из 150 мужчин и 194 женщины. В 1918 году община состояла из 192 человек, в 1923 году — 170, а в 1926 году — 151. Священником стал Николай Алексеевич Авров.

В 1924 году со знаменитой иконы Смоленской Божией Матери были похищены украшения, а в 1927 году всё ценное имущество изъяли в Госфонд, в том числе пять серебряных лампад. 3 марта 1930 года Президиум Нижгорсовета постановил закрыть и снести церковь, как «занимающую площадь, намеченную под строительство Н.Г.У.». Здание пыталась отстоять Главнаука. Заведующий написал во ВЦИК, что Георгиевская церковь может быть отнесена к ценным памятникам архитектуры. Тогда в Нижкрайисполком поступили ходатайства от «Общего собрания НГУ и родительского собрания детсада „Красный Октябрь“» всё-таки закрыть церковь и разместить в ней музей атеизма. 16 марта 1931 года Нижкрайисполком постановил закрыть церковь. 30 мая 1931 года Президиум ВЦИК отменил постановление Нижкрайисполкома и церковь продолжала жить до 1932 года.

23 февраля 1932 года Президиум Нижкрайисполкома постановил разорвать договор с обществом верующих и снести церковь, поскольку на её месте предполагалось возвести здание гостиницы. Сектор науки при НКП снова вмешался в ситуацию и 27 февраля заявил, что «сломка её является совершенно недопустимой», поскольку церковь «является выдающимся памятником архитектуры Московского барокко с внутренним убранством того времени, и состоит под госохраной и на учёте Сектора науки по первой категории».

4 марта 1932 года Президиум Нижкрайисполкома повторил распоряжение о сносе, однако община и Наркомпрос успели подать 8 марта протест во ВЦИК, который поначалу, 14—16 марта, приостановил снос. Однако 21 марта Сектор науки Наркомпроса неожиданно дал согласие на уничтожение храма, с которым согласился и ВЦИК. К июню 1932 года Георгиевская церковь была взорвана и разобрана.

Архитектура 

Период конца XVII — начала XVIII веков характеризовался крупными изменениями в жизни России, в культуре, быту и внешнем облике городов. Страна быстро догоняла более развитые страны Западной Европы. В строительстве, при активной поддержке императора Петра I, всё сильнее распространялись черты европейской архитектуры. В нижегородском зодчестве новые веяния были выражены не столь резко, как в столицах: многочисленные каменные здания в этот период строились либо в характере архитектуры XVII века, либо в своеобразном новаторском стиле, соединявшим древнерусские традиции с классическими ордерами или их отдельными элементами. В сооружениях последнего типа всё чаще использовались сочетания правильных геометрических форм и фигур, многоцветной отделки, белокаменной резьбы и глазурованных изразцов. Георгиевская церковь стала одним из первых и лучших примеров нижегородского зодчества по образцу храмов московского барокко. Историк архитектуры Святослав Агафонов считал, что «её смело можно причислить к лучшим памятникам стиля, представленного в церквах подмосковных нарышкинских усадеб».

Храм имел традиционную для приходских церквей осевую симметричную трехчастную планировку: главный объём с трёхапсидным алтарём переходил в трапезную и далее в трёхъярусную колокольню. Непосредственно объём самого храма доминировал в композиции и формировался двухсветным четвериком в основании, квадратным в плане со стороной в 9 метров. На основании покоились два разновеликих восьмерика в соотношении по вертикали 2:1. Завершался храм гранёным световым барабаном с крупной шаровидной главой. Здание отличалось выраженной динамикой последовательно уменьшавшихся объёмов восьмериков. Колонны, располагавшиеся на пересечении граней восьмериков, были украшены коринфскими капителями из белого камня. Белокаменными также были выполнены обрамления окон и другие декоративные детали. В соответствии с барочными композиционными приёмами — постепенным переходом одной формы в другую — объёмы восьмериков завершались фигурными карнизами, в декоре которых использовались формы полукруглых раковин, разорванные фронтоны и «петушиные гребешки».

Русских зодчих с конца XVII столетия занимала проблема создания высокого и светлого внутреннего пространства храмов. Наиболее отвечающим этой цели считался тип многоярусной церкви с одним или более восьмериками, поставленными на четверик, с окнами в каждом ярусе, распространившийся со второй половины XVII века. Одним из первых примеров ярусных сооружений в Нижнем Новгороде стала Георгиевская церковь. Особенностью храма было открытое на всю высоту внутреннее пространство, в котором каскадная ступенчатость усиливалась низкими межъярусными сводами, исполнявшими роль конструктивных элементов и скрытых парапетом из белого резного камня. Внутренне пространство моленного зала поднималось на высоту около 27 метров. Просторным арочным проёмом оно соединялось с трапезной, построенной в ширину храма, в длину в 13 метров, и перекрытой полулотковым сводом. Трапезная также выполняла роль зимней церкви с двумя престолами.

Вертикаль основного объёма церкви дополняла колокольня, организованная по типу самого храма: двухсветный четверик основания поддерживал вытянутый объём восьмерикового яруса звона, перекрытого гранёным сводом. Венчал колокольню высокий гранёный барабан с главой.

Примечания

Литература 
 
 
 

Нижний Новгород
Утраченные храмы Нижнего Новгорода
Московское барокко
Взорванные храмы России
Храмы, снесённые в 1932 году
Барочная архитектура Нижнего Новгорода
Храмы, построенные в 1702 году в России
XVIII век в Нижегородской области